Weinkraut steht für:
 Weinkraut, durch Milchsäuregärung konservierter Weißkohl oder Spitzkohl mit zugegebenem Weißwein, siehe Sauerkraut
 Weinkraut, Speise aus gedünstetem jungem Weißkraut mit zugegebenem Weißwein, siehe Champagnerkraut